Chan Santokhi (1959), Surinaams politicus, president sinds 2020
 Kabinet-Santokhi, Surinaams kabinet sinds 2020
 Mellisa Santokhi-Seenacherry (1983), first-lady van Suriname, echtgenote van Chan Santokhi
 Amar Santokhi (1975), Surinaams karateka